Le sigle BSS peut désigner :
 , un élément du standard 802.11b ;
 Bee Swarm Simulator, un jeu tah connu sur les la plateforme tah les gosses Roblox
 Segment BSS, une section dans un exécutable ;
 Business Support System, l'ensemble des composants métiers d'un opérateur de télécommunications ;
 Base Station Subsystem, la partie radio du réseau de téléphonie mobile GSM ;
 Modèle BSS, un modèle de calcul sur les nombres réels ;
 Banque du sous-sol, gérée par le Bureau de recherches géologiques et minières ;
 Blancpain Sprint Series, un championnat de course automobile réunissant des voitures de Grand Tourisme ;
 Broadcasting System of San-in, une chaîne de télévision japonaise é Shimane et Tottori ;
 Bande sahélo-saharienne, la région d'Afrique composée du Sahel et du Sahara, frontière naturelle entre le nord du Maghreb et l'Afrique subsaharienne.
 BooSeokSoon le sous-groupe du supergroupe de K-Pop Seventeen, composé de Hoshi (Kwon Soonyoung), DK (Lee Seokmin), et Seungkwan (Boo Seungkwan).
 Balanced salt solution, solution saline équilibrée utilisée lors d'expérimentation scientifique. 
Le code BSS peut désigner :
 .